Als Autismustag werden verschiedene Ereignisse bezeichnet:
 Autistic Pride Day
 Welt-Autismus-Tag
 Autismustag  des Vereins Aspies